Alessandro Pratesi (1922-2012), paléographe et diplomatiste italien ;
 Hilaire Pratesi (1931-1967), boxeur français ;
 Honoré Pratesi (1921-1952), boxeur français ;
 Ottavio Pratesi (1889-1977), coureur cycliste italien.

Homonymie de patronyme italien